Maegok-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Maegok-dong, Suncheon, stadsdel i Suncheon, Södra Jeolla, 
 Maegok-dong, Gwangju, stadsdel i Gwangju,